Anna Ranalli (1942-), actrice, chanteuse et mannequin italienne, miss Europe 1960,
  (1813-1894), homme de lettres italien,
  (1946-), architecte américain,
  (1960-), soprano italienne. 

Patronyme italien